Климат Эстонии переходный от умеренно-морского к умеренно континентальному с мягкой зимой и прохладным летом.

Общая характеристика 
Эстония лежит в умеренном поясе, на севере и западе омывается Балтийским морем. На климат большое влияние оказывают атлантические циклоны, воздух из-за близости моря всегда влажный. Благодаря влиянию Гольфстрима зима теплее, чем в материковых районах Евразии. Лето сравнительно прохладное. Наиболее тёплый месяц года — июль, наиболее холодный — февраль. Преобладает пасмурная и облачная погода.

Температура воздуха 

Средняя температура воздуха в Эстонии, по данным многолетних наблюдений за период 1961—1990 гг., составляет от +4,1 °C до +6,3 °C, за период 1981—2010 гг. — от +4,9 °C до +7,1 °C. Самая высокая среднегодовая температура отмечается в районах Сааремаа и Хийумаа (+6...+7 градусов), самая низкая — в районах Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа (+4,9...+5,3 °C).
Самый холодный месяц — февраль со средней температурой от −1,8 °C на островах до −6,0 °C на материке. Самый тёплый месяц — июль, его среднесуточная температура составляет от +16,9 °C до +18,0 °C (данные за период 1981—2010 гг.). Сравнительно небольшая амплитуда среднесуточных температур февраля и июля характеризует умеренность эстонского климата.

Рекордно тёплым месяцем был июль 2010 года в Нарва-Йыэсуу, его температура составила +23,4 °C. Рекордно холодным месяцем был январь 1987 года, тогда в Нарве средняя температура составила −18,0 °C.

Абсолютный максимум температуры воздуха в Эстонии составляет +35,6 °C, он зафиксирован на метеостанции Выру 14 августа 1992 года. 7 августа 2010 года в Нарва-Йыэсуу зафиксировали температуру +35,4 °C. Тартуский рекорд +35,2 °C, зафиксированный 2 августа 1896 года, являлся рекордом Эстонии до 1992 года, то есть 96 лет.

Абсолютный минимум температуры воздуха в Эстонии составляет −43,5 °C, он был отмечен 17 января 1940 года в Йыгева.

Осадки, относительная влажность воздуха и облачность 
Среднегодовая сумма осадков — от 535 мм на острове Кихну до 727 мм в Куузику. Относительная влажность воздуха, как правило, высокая и за год составляет от 79 % в Выру до 84 % на островах. Число дней с осадками — от 102 на острове Кихну до 127 на материке. Нижняя облачность составляет 4,8...5,7 балла.

Скорость ветра 
Средняя скорость ветра в Эстонии — от 2,7 м/с на материке до 6,6 м/с на островах.

Солнечное сияние 
Средняя продолжительность солнечного сияния в году — от 1628 часов в Тыравере до 1926 часов в Вилсанди.

Климатограмма 

В сводной таблице приведены климатические данные Эстонии: температура воздуха, влажность воздуха, сумма солнечной радиации, скорость ветра.

См. также 
 Климат Таллина
 Климат Тарту

Примечания